Vall kan syfta på:

 Vall (anläggning) – en långsträckt upphöjning längs med marken
Banvall – underlag för spårtrafik
Bullervall – skydd mot buller
 Vall (jordbruk) – en åker som är besådd med vallväxter
 Fäbodvall – se artiklarna fäboddrift och fäbod
 Vall – en benämningen som ingår i namn på idrottsplatser (se idrottsplats)
Skjutvall – inom skidskytte använd benämning på skjutbana
 Vallgrav –en markfördjupning (oftast fullt med vatten) som omger en befäst byggnad
 Valls socken – en socken på Gotland
 Valls landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län
 Valls församling – en församling i Visby stift
 Valls kyrka – en kyrkobyggnad i Vall på Gotland
 Valls distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län
 Vall, Hofors kommun – en by i Torsåkers socken, Hofors kommun
 Vall, Hedesunda – en by i Hedesunda socken, Gävle kommun
 -vall – ett ortnamnsefterled